А́ндерс Бро́рсон (; ) — американский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (2007, 2008, 2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Team USA

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу